Radnor ist der Name mehrerer

Orte und  Verwaltungseinheiten in Großbritannien:
 Radnor, ein County von Wales bis 1974, siehe Radnorshire
 Radnor (District), ein District von Powys, Wales von 1974 bis 1996
 New Radnor, Dorf in Powys, Wales
 Old Radnor, Stadt in Powys, Wales

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Radnor (Indiana), Ort im Carroll County (Indiana)
 Radnor (Kalifornien)
 Radnor (Montana)
 Radnor (Ohio), Ort im Delaware County (Ohio)
 Radnor (Pennsylvania), Ort auf der Grenze von Delaware County (Ohio) und Chester County (Pennsylvania)
 Radnor (Tennessee)
 Radnor (West Virginia)
 Radnor Green (Delaware)
 Radnor Heights (Virginia)
 Radnor Station (Pennsylvania)
 diverse Radnor Townships

Radnor ist der Familienname folgender Personen:
 Josh Radnor (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor